Anicet I, papa
 Anicet (llibert), llibert de Neró
 Anicet del Pont, rebel